Чехите са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 5917 души, или 0,01 % от населението на страната.

Численост и дял 

Численост и дял на чехите според преброяванията на населението през годините:

Преброяване през 1989 и 2001 г. 
Численост и дял на чехите според преброяването на населението през 1989 и 2001 г., по области:

Източници 

Етнически групи в Украйна
Украйна